Monk foi uma banda de pop rock brasileira formada em 2010.

História
A banda paulistana Monk foi formada em 2010, por Matheus Rocha (vocal), Rafael Alves (bateria), Gustavo Divetta (guitarra) e Bruno Oliveira (baixo).
A Monk fez sua estréia no dia 21 de Julho de 2010. No início de 2011, a banda Monk, disponibilizou em seu site oficial e Myspace os seus primeiros registros em estúdio. São quatro canções inéditas, “Se precisar, Tudo pode ser melhor, Estou voltando e Ser o que sou”. As músicas foram produzidas por Renato Galozzi e Rique Azevedo, gravadas, mixadas e masterizadas por Paulo Anhaia. Em 2012 a Monk gravou mais duas músicas “Jane Blue, Livre e Jane Blue em versão acústica”. As sete músicas fazem parte do primeiro EP da banda intitulada Monk.

Em janeiro de 2018 o fim da banda foi anunciado em seu site oficial.

Discografia

Extended Play
2012: Monk

Singles
2011 — Se Precisar
2012 — Jane Bue

Integrantes

Última formação
Gabriel Conti —  Baixo
Matheus Rocha —  vocal
Matheus Salvador — guitarra
Ricky Machado — Bateria

Ex-Integrantes
 Bruno Oliveira — Baixo 
Gustavo Divetta —  Guitarra 
 Ian Pontes — Baixo 
Rafael Alves —  Bateria

Bandas da cidade de São Paulo
Bandas de pop rock do Brasil